Listen to Your Heart (lied), een nummer van Roxette uit 1988
 Listen to Your Heart (film), een romantisch drame uit 2010